Otto Wacker (1898-1970) – niemiecki fałszerz obrazów van Gogha
 Otto Wacker (1899-1940) – niemiecki polityk nazistowski